Mutuca pode referir-se a:

 Mutuca - denominação popular de diversos tipos de moscas da família Tabanidae
 Mutuca Weyrauch - apelido do músico Carlos Eduardo Weyrauch
 Rio Mutuca - rio do estado brasileiro de Mato Grosso
 Serra da Mutuca - contraforte do estado brasileiro de Minas Gerais

Desambiguação